Пустошинский сельский округ

Кировская область 

 Пустошинский сельский округ Оричевского района

Московская область 

 Пустошинский сельский округ Шатурского района (1994—2006)